Sörgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörgöl (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Sörgöl (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (8,07 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn